Чемпіонат Вірменії з футболу 1994 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдруге здобув Ширак.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Арарат взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Вірменії 1995.
2. Клуб Бананц (Абовян) після закінчення чемпіонату злився з клубом Котайк (Абовян).

Позначення:

Результати 

* - Технічні поразки

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1993
Вірменія